Thomson kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred W. Thomson
 Carl Gustaf Thomson
 George M. Thomson
 James Thomson (entomolog) (1828–1897)
 John Scott Thomson
 John Walter Thomson
 Lex Allan James Thomson
 Robert C. Thomson
 Scott Thomson
 Thomas Thomson (botaniker)
 Thomas Richard Heywood Thomson

Robotskapade auktorsförkortningar